Valenza – in chimica, numero di elettroni che un atomo guadagna, perde o mette in comune quando forma legami con altri atomi
Valenza – in linguistica, numero di elementi necessari a completare il significato del verbo

Geografia
Valenza (València) – comune spagnolo
Valenza (Valence) – comune francese
Valenza – comune italiano
Valenza (Valentia) – territorio sardo
Valenza – quartiere della città di Terni

Pagine correlate
Valence